«Delegado» y «Delegados» hacen referencia a varios artículos:
Delegado, miembro de un grupo que está representando a una organización.
Delegado (juego) o quemados (dodgeball, en inglés), es un juego popular adolescente, practicado normalmente en clases de educación física.
En informática, un delegado es una clase que realiza selectivamente una determinada funcionalidad de otra clase distinta.